Concha est un mot espagnol signifiant « coquillage ». C'est également un prénom, un nom de famille et le nom de plusieurs lieux.

Toponyme 

 Baie de la Concha, près de Saint-Sébastien (Espagne) ;
 Plage de la Concha ;
 Concha, un quartier de la ville espagnole de Karrantza.

Prénom 
Concha est un prénom féminin hispanique, hypocoristique de , comme Conchita et Conchi. Il est notamment porté par :
 Concha Piquer (1908-1990), chanteuse et actrice espagnole ;
 Concha Pérez Collado (1915-2014), militaire républicaine espagnole;
 Concha Valero (1958-2006), actrice espagnole ;
 Concha Velasco (née en 1939), actrice, chanteuse et danseuse espagnole ;
 Concha Buika (née en 1972), chanteuse équatoguinéenne.

Patronyme 

 Famille  ;
 José Vicente Concha (1867-1929), avocat et homme d'État colombien, président de la République de Colombie ;
 José de Santiago Concha (1667-1741), magistrat et administrateur colonial espagnol, gouverneur du Chili en 1717 ;
 Matias Concha (1980-), footballeur international suédois.

Cinéma 
 Concha de Oro, récompense du festival cinématographique de Saint-Sébastien (Espagne).

Titre 

 Concha Bonita, comédie musicale de 2002, écrite par Alfredo Arias et René de Ceccatty sur une musique de Nicola Piovani.

Divers 
 Concha y Toro, entreprise chilienne productrice de vin ;
 Drapeau de La Concha, régate d'aviron du Pays basque espagnol ;
 Club Carlos Concha, ancien club péruvien de football ;
 concha, mot espagnol désignant le vagin dans plusieurs pays d'Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Chili).

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Prénom espagnol